Bastiano ist eine in Italien häufig geläufige Form von Sebastian und Bastian sowie der Name von:

 Bastiano Mainardi (1460–1513), italienischer Maler
 Bastiano de' Rossi, italienischer Literat und Lexikograph
 Bastiano da Sangallo (1481–1551), italienischer Bildhauer und Maler